

Cinema 
Barbarian – film del 2022 diretto da Zach Cregger

Musica 
Barbarian – gruppo musicale italiano
Barbarian – album dei Barbarian del 2011
Barbarian – EP dei Barbarian del 2011

Sport 
Barbarian Rugby Club – squadra di rugby a 15 francese
Barbarian Football Club – squadra di rugby a 15 inglese

Videogiochi 
Barbarian – videogioco pubblicato dalla Psygnosis nel 1987
Barbarian: The Ultimate Warrior – videogioco pubblicato dalla Palace Software nel 1987
Barbarian – videogioco pubblicato dalla Titus Interactive nel 2002

Pagine correlate 
The Barbarian